Lohmen est le nom de plusieurs localités en Allemagne:
 Lohmen (Mecklembourg), une commune d'Allemagne
 Lohmen (Saxe), une commune d'Allemagne